Fågel blå kan avse:

 Fågel blå – en folkbok, baserad å en folksaga, i Skandinavien ofta kallad "den gröne riddaren"
 Fågel blå (Atterbom) – ett sagospel av P. D. A. Atterbom baserad på folkboken
 Fågel blå (sagospel) – ett sagospel, den belgiske författaren Maurice Maeterlincks mest kända verk, originaltitel L'Oiseau bleu
 Fågel blå (Zacharias Topelius) – författat av Zacharias Topelius, uppsatt av Ingmar Bergman 1941
 Lilla fågel blå – en låt av Staffan Hellstrand
 Fågel Blå (biograf) – en biograf i Stockholm
 Fågel Blå (Göteborg) – en biograf i Göteborg 1905
 Fågel blå (film) – en amerikansk film från 1940, originaltitel The Blue Bird